Ел Бенефисио има више значења:

 Ел Бенефисио (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бенефисио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику